

Geografia 
 Emerald – città dell'Australia situata nel Queensland
 Emerald – città degli Stati Uniti situata in Wisconsin

Musica 
 Emeralds – gruppo musicale statunitense
 Emerald - gruppo musicale svizzero
 Emerald – album di Alan Stivell del 2009
 Emerald - album dei Mastodon del 2003
 Emerald – singolo di Becky del 2010

Altro 
 Emerald – rivista giapponese di manga shōjo
 Caro Emerald – cantante olandese